El término Voznesénskaya  puede referirse a:

Personalidades 

Anastasia Voznesénskaya (*1943), actriz soviética.
Yulia Voznésenskaya (*1940), escritora rusa.

Localidades 

Voznesénskaya (Arjánguelsk), localidad del óblast de Arcángel, en Rusia.
Voznesénskaya (Ingusetia), localidad de la república de Ingusetia, en Rusia.
Voznesénskaya (Krasnodar), localidad del krai de Krasnodar, en Rusia.